Schelmengraben bezeichnet:

Gewässer und Täler
 Schelmengraben (Aubach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Aubachs (zur Wutach) bei Mundelfingen, Stadt Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schelmengraben (Kochhart), rechter Zufluss der Kochhart nach Bondorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Schelmengraben (Schussen), größtenteils trockenes rechtes Tal zur Schussen gleich nach dem Schussenursprung bei Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siedlungen
 Schelmengraben (Wiesbaden), Siedlung in Wiesbaden-Dotzheim